Narodziny gwiazdy (film 1937) − amerykański dramat, występują Janet Gaynor i Fredric March
 Narodziny gwiazdy (film 1954) − amerykański musical, występują Judy Garland i James Mason
 Narodziny gwiazdy (film 1976) − amerykański musical, występują Barbra Streisand i Kris Kristofferson
 Narodziny gwiazdy (film 2018) − amerykański musical, występują Bradley Cooper i Lady Gaga
 Narodziny gwiazdy (ścieżka dźwiękowa) − ścieżka dźwiękowa do filmu z 2018 roku